ANEF – Associazione nazionale educazione fisica
ANEF – Associazione nazionale esercenti funiviari